Gönnenwein ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Gönnenwein (1896–1963), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (FDP/DVP)
 Wolfgang Gönnenwein (1933–2015), deutscher Dirigent, Musikpädagoge und Politiker